Benua — рід грибів родини Peronosporaceae. Назва вперше опублікована 1998 року.

Класифікація 
До роду Benua відносять 1 вид:
 Benua kellermanii

Примітки

Джерела 
 Constantinescu, O. 1998. A revision of Basidiophora (Chromista, Peronosporales). Nova Hedwigia. 66(1-2):251-265 - P.258

Роди грибів
Ооміцети